Franciaország
Villiers, település Franciaországban, Ardèche megyében
Villiers, település Franciaországban, Sarthe megyében
Villiers-Saint-Georges, település Franciaországban, Seine-et-Marne megyében
Villiers-sous-Grez, település Franciaországban, Seine-et-Marne megyében
Villiers-aux-Corneilles, település Franciaországban, Marne megyében
Villiers-le-Duc, település Franciaországban, Côte-d’Or megyében
Villiers-en-Morvan, település Franciaországban, Côte-d’Or megyében
Villiers-le-Pré, település Franciaországban, Manche megyében
Villiers-Fossard, település Franciaországban, Manche megyében
Villiers-en-Désœuvre, település Franciaországban, Eure megyében
Villiers-Saint-Denis, település Franciaországban, Aisne megyében
Villiers metróállomás, metróállomás Franciaországban, Párizsban a párizsi metró 2-es és 3-as metróvonalán